Аарніо — фінське прізвище.

Відомі носії 
 Анті Аарніо (нар. 1981) — фінський хокеїст.
 Ееро Аарніо (нар. 1932) — фінський дизайнер.
 Рейно Аарніо (1912–1988) — американський архітектор.
 Теро Аарніо (нар. 1984) — фінський гонщик.

Фінські прізвища